ІНЕ́РТНІСТЬ, ності, жін. Властивість за значенням інертний — позбавлений активності та ініціативи; недіяльний, малорухливий; в хімії — який не вступає ні в які хімічні реакції й не утворює сполук.

 Інертність у фізиці — властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен час.
 Хімічна інертність — властивість речовини не вступати в хімічні реакції.
 Інертні матеріали — речовини (пісок, гравій, щебінь тощо), які входять до складу будівельних розчинів, бетонів і т. ін. як наповнювачі.

Не плутати з поняттям «інерція».

Посилання 
 Інертність  //